Министерство труда и социального обеспечения () — правительственное ведомство Греции. Действующий министр — Яннис Вруцис с 9 июля 2019 года.

Ссылки 
Официальный сайт 

Министерства Греции
Греция
Греция